

Edicole laiche di Garbatella

Introduzione 
Il progetto Edicole laiche, chiamato anche Memoria di donne stradarole, è nato con lo scopo di ridare una voce alle donne dimenticate a causa delle discriminazioni. L’iniziativa, sorta da un’idea dell’artista Marta Cavicchioni, è stata sostenuta dall’Associazione Socio-Culturale Le Funambole ed è stata realizzata nel 2019 nelle aree verdi del quartiere Garbatella a Roma, con il finanziamento del Municipio Roma VIII. Ispirandosi alle edicole sacre, presenti nelle strade delle città rinascimentali per illuminare e proteggere i passanti dalla violenza, queste edicole laiche in legno, dedicate a quattro figure femminili, e realizzate da quattro artiste diverse, hanno l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione contro le discriminazioni di ogni tipo: di genere, politiche, religiose e culturali. L’artista Michela Serino ha dedicato la sua opera a Raffaella Chiatti, partigiana detta Sora Lella del lotto 7; Marta Cavicchioni ha interpretato Maria De Zayas, scrittrice spagnola del ‘600 che denunciò la violenza di genere; Debora Malis ha realizzato l’edicola dedicata a Lise Meitner, fisica austriaca discriminata in quanto donna; Cecilia Milza ha invece rappresentato la pianista e cantante Hazel Scott, discriminata per motivi politici. Queste edicole costituiscono le tappe di un percorso che resterà visibile nel territorio per sensibilizzare la gente sul tema della parità di genere.

Lise Meitner

Storia 
Lise  Meitner  è  nata  nel  1878  ed  è morta  nel  1968.  Pacifista  austriaca,  scienziata, ha  scoperto  le  basi  teoriche  della  fissione  nucleare,  ha  dato  un  importante contributo  nella  fisica  atomica.  E'  rimasta  a  lungo  senza  stipendio  e  accesso  ai laboratori,  perchè  donna  pacifista  ebrea.  A  Berlino  ha  lavorato  in  vari  istituti,  ha conosciuto  e  collaborato  con  il  chimico  Otto  Hahm.  Lise  ha  affrontato  numerose difficoltà  per  la  discriminazione  dell'ambiente  scientifico.  Dopo  tanti  anni  le  è stato  offerto  un  posto  stipendiato.  Negli  anni  '30  si  è  dedicata  soprattutto  allo studio  delle  reazioni,  che  avvengono  bombardando  l'uranio  con  neutroni.  Le  sue ricerche sono state interrotte dall'avvento del regime nazista, anche se è stata la prima  a  dare  la  giusta  interpretazione  del  processo  sull'uranio.  Tuttavia  il  suo ruolo  in  questa  scoperta  non  le  è  stato  riconosciuto,  perchè  appunto  donna  ed ebrea:  il  premio  Nobel  viene  assegnato  al  suo  collega.  Successivamente  Lise abbandona  la  ricerca  scientifica,  dedicandosi  ad  attività  per la  pace  (si  è  opposta all'uso bellico dei suoi studi) e per i diritti delle donne.

Architettura 
Quest'edicola a  lei  dedicata  si  trova a  Roma,  nel  quartiere  di  Garbatella,  al  Parco Cavallo Pazzo. E' stata costruita da Debora Malis, in terracotta. Per rappresentare ciò  che  Lise  ha  fatto  nella  sua  vita  l'artista  ha  inserito  vari  particolari:  il  simbolo della pace, le particelle scientifiche a forma di stella di David, la collana col cuore spezzato.  Lise  infatti  è  stata  una  pacifista  ebrea,  una  scienziata  addolorata  per non aver ricevuto il premio Nobel.

Bibliografia 
donnestradarole.wixsite.com

Scienzecue.it Naomi Guadagnini

Torino Scienza, Federica Pozzi

Raffaella Chiatti

Storia 
"Sora Lella del Lotto 7", alias Raffaella Chiatti (1904-1993), è diventata partigiana del VII GAP (Gruppo di Azione   Patriottica).   Raffaella   di   professione   ha   fatto   l'infermiera   alla   Croce Rossa, quest'ultima la esenta dal coprifuoco. Chiatti  viene  sottovalutata  dai  militari  perchè  donna;  durante  il  coprifuoco  aiuta  i  partigiani  e  rifugiati feriti,  utilizzando  le  sue  abilità  nella  medicina.  Documenti  della  Presidenza  dei  Ministri, datati settembre 1947, certificano la sua scelta in campo; in seguito a ricordarla sono solo le memorie  sparse  dei  suoi compagni,  infatti Sora Lella è  davvero  un  nome  dimenticato  nella storia  della  Resistenza  della  Garbatella.  Purtroppo  a  farla  al  centro  delle  cronache  è  un evento tragico: a 89 anni Raffaella muore per soffocamento, dopo un'aggressione in casa, a seguito di un furto

Architettura 

La  pittrice  Micaela  Serino  dedica  la  sua  edicola  a  Raffaella  Chiatti,  a  Piazza  Benedetto  Brin  (luogo strategico d'ingresso al quartiere dove abitava la Chiatti), pittura il suo volto come la figura sull'articolo  di  giornale  che  riguarda  la  sua  morte;  nella parte  inferiore  dell'edicola  ci  sono altri  volti  di  partigiane  come  lei,  dimenticate  nella  Resistenza  della  Garbatella,  che  hanno sacrificato la propria vita per le generazioni future. Quest' edicola vuole rappresentare coraggio e forza contro la discriminazione di genere.

Bibliografia 
https://caragarbatella.it/una-storia-da-strappare-alloblio/ 

https://www.mentinfuga.com

https://donnestradarole.wixsite.com

Hazel Scott

Storia 
Hazel Scott è nata in Venezuela, l’11 giugno 1920. Fin da piccola è stata una bambina prodigio e ha  coltivato il  suo  talento  musicale  nel  pianoforte  (jazz,  blues)  e  nel  canto,  diventando  un successo internazionale dagli anni trenta agli anni sessanta. Hazel ha avuto un’importante carriera; a soli otto anni è entrata alla Julliard School of Music per condurre studi classici. Già  a  15  anni  si  esibiva  in  radio,  e  verso  i  16  anni  ha  cominciato  a  far  parte  dei  Night  Club, divenendo celebre per il suo stile particolare "Swinging the Classics"; successivamente ha dato inizio  ad  un  suo  show  televisivo  intitolato  "The  Hazel  Scott  Show".  Ha  tenuto  concerti  in America, Europa ed Africa. Fieramente   impegnata   nella   difesa   dei   diritti   civili   a   favore   delle   donne   e   degli   artisti afroamericani, si è rifiutata di esibirsi in locali in cui vigeva la segregazione razziale; per questo suo impegno civile è stata accusata di collusione con il comunismo. Dopo questo evento il suo show televisivo è stato  cancellato e i suoi concerti nel  mondo sono stati sempre di meno. E' tornata in America nel 1967, dove è morta nel 1981 a soli 61 anni.

Architettura 

L'edicola  a  lei  dedicata  è  stata  realizzata  da  Cecilia  Milza  presso  il  Parco  Caduti  del  Mare,  a Garbatella. La  nicchia  è  di  natura  astratta:  un  doppio  arco  di  ferro  grezzo  delimita  uno  spazio  centrale, circondato  da  88  elementi  di  rame,  tanti  quanti  i  tasti  di  un  pianoforte,  che  rappresentano  gli esseri umani, di un unico colore e unico materiale. La razza è una sola, quella umana. Pur  essendo  astratto,  i  due  archi  richiamano  una  vulva,  un'immagine  potente  della  nascita  di ogni essere umano

Bibliografia 
www.pianosolo.it/hazelscott,-breve-storia-di-una-grande-artista

www.patriaindipendente.it

Maria De Zayas

Storia 

Maria de Zayas é stata una scrittrice spagnola femminista, vissuta tra il 1590 e il 1661  circa.  Della  sua  vita  non  si  sa  molto:  fin  da  piccola  ha  avuto  una  grande passione  per  la  poesia  e  la  scrittura.  E'  stata  la  prima  scrittrice  spagnola  che  ha denunciato,  nei  suoi  racconti,  il  ruolo  subalterno  della  donna,  la  violenza  di genere: ha sollecitato le donne a cercare l'indipendenza, e gli uomini ad educarsi alla non violenza. E' stata anche una poetessa e una commediografa. La raccolta delle sue novelle è incentrata su casi d'amore, tradimenti ed inganni, narrati con realismo. Maria de Zayas è stata una grande amica della poetessa e drammaturga Ana Caro de Mallén,  hanno  vissuto  insieme,  guadagnandosi  da  vivere  come scrittrici, indipendenti da qualsiasi uomo.

Architettura 

L'edicola  di  Maria  de  Zayas  è  stata  realizzata  dall'artista  Marta  Cavicchioni, si situa  al  parco  Giovannipoli  a  Garbatella.  Ha  una  cornice  di  legno  con  all'interno una   decorazione   di   fiori   disegnati   in   bianco   e   nero.   La   rappresentazione tridimensionale è stata costruita con della cartapesta colorata. Accanto ad essa ci sono dei libri, nella mano sinistra tiene una penna stilografica con cui scrive: i due oggetti principali delle sue battaglie civili e sociali.

Bibliografia 
https://www.treccani.it

https://www.einaudi.it

https://www.docsity.com